CF, Cf o cf puede referirse a:

Lenguaje 
cf., una abreviatura del latín confer (‘compare’, ‘consulte’ o ‘confrontar’). cfr. cónfer.

Ciencia y tecnología 
Californio, elemento químico radioactivo.
Cubic foot (pie cúbico, en inglés), una unidad de volumen medieval (no métrica) utilizada en EE. UU.
ColdFusion, un lenguaje de programación para internet.
CompactFlash, tecnología de memoria de estado sólido.
Coupling Facility, un aspecto estructural de IBM.
Ciencia Ficción

Canadian Forces, fuerzas armadas de Canadá.
Cash flow (efectivo fluido), la capacidad de un negocio de cumplir con sus obligaciones.
Caballo fiscal, unidad que indica la carga impositiva que se le aplica a un vehículo.

 En la Clasificación climática de Köppen Clima el Clima Cf - Precipitaciones constantes,  que se subdivide a su vez en:
 Cfa - Subtropical sin estación seca (verano cálido)
 Cfb - Oceánico (verano suave)	
 Cfc - Subpolar oceánico

Lugares geográficos 
CF es el código postal de la ciudad Cardiff en la región británica de Gales.
República Centroafricana, código ISO de dos letras.
.cf, dominio superior geográfico de la República Centroafricana.
Republic of the Congo, diagrama OTAN obsoleto y código FIPS de países (de Congo Français: Congo Francés).

Deporte 
Calgary Flames, equipo canadiense (Calgary, Alberta) de jóquei sobre hielo.
Club de Fútbol
Cuartos de final
Crossfit

Otros 
Cantus firmus, melodía en ciertas canciones renacentistas.
Captain Falcon, personaje de Nintendo.
Captain Flamingo
Celtic Frost, banda suiza de heavy metal.
Carpathian Forest, banda noruega de black metal.
Custom Firmware versiones personalizadas de la psp.
Cross Fire, juego de Shooter de PC.

Siglas